Disciplinati di Bergamo
Disciplini del Mantovano
Disciplini di Valcamonica